Сергей Старовойтов:
* Старовойтов, Сергей Кузьмич (1904—1970) — полный кавалер ордена Славы.
 Старовойтов, Сергей (род. 1981) — эстонский футболист.
 Старовойтов, Сергей (род. 1990) — казахстанский игрок в мини-футбол.